Теи́зм ( — бог) — в широком смысле теизм — вера в существование бога или богов; в узком смысле теизм — религиозно-философское мировоззрение, утверждающее: монотеистический Бог существует; он создал мир, и он продолжает в нём свою активность. 

К теизму традиционно относят такие вероучения, как иудаизм, христианство и ислам. Впервые термин «теизм» употребил Ральф Кедворт в работе «Истинная интеллектуальная система универсума».

Теизм в широком смысле включает в себя монотеизм, политеизм, пантеизм и деизм. Теизм в узком смысле, в отличие от деизма, полагает, что Бог не только является творцом мира, но и принимает непосредственное или опосредованное участие в его управлении. Отсюда представление о божественном провидении. От пантеизма отличается признанием личности Бога и отдельности от мира.

Главным мотивом, послужившим к развитию теизма, стало его противопоставление пантеистическим воззрениям Шеллинга и Гегеля. Главнейшими представителями теизма Э. Л. Радлов в Энциклопедии Брокгауза и Ефрона называет Фихте-младшего, Ульрици, Вирта, Вейсе, Халибеуса, , Каррьера и Цейзинга.

В философии по отношению к теизму позиция «незнания» называется агностицизмом, отсутствие теистической веры — атеизмом (от , безбожный), отрицание — антитеизмом.

Сущность теизма 
Сущность теизма определена Фихте младшим следующим образом: «Под теизмом мы разумеем общую мысль, что абсолютное начало, как бы оно ни мыслилось, всё-таки не должно быть представляемо в форме слепой, бессознательной силы; поэтому оно не может быть подведено под категорию общей субстанции или отвлечённого, безличного разума, но непременно должно быть мыслимо как личное, само в себе сущее бытие, для обозначения коего человек не имеет другого выражения и аналогии, как безусловное сознание. Из этого понятия абсолютного духа по необходимости вытекает, что мировой порядок столь же мало допускает идею возникновения из случая, как и идею безусловной необходимости. Единственное соответствующее мировому порядку понятие — внутренняя целесообразность… Этот результат эмпирического миропонимания заставляет философское мышление составить понятие безусловной основы, полагающей цели, для характеристики которой у человека нет иных слов кроме совершенного мышления и воли, определяемой благом».

Отсюда ясно, что теизм покоится на допущении возможности познания Бога; его последователям необходимо показать ложность результатов критической философии, поскольку она не допускает познание трансцендентного, и, с другой стороны, указать источник действительного познания Бога. Многие теисты склонны видеть такой источник познания в чувстве; в этом они сходятся с неоплатониками, утверждавшими непознаваемость Бога для разума, но допускавшими возможность иного познания, мистического, то есть непосредственного созерцания сверхчувственного. Однако теист может стоять и за рациональное познание Бога, как это делал, например, ведущий представитель русской духовно-академической философии В. Кудрявцев-Платонов. Теистическое направление мысли не представляется законченным; определение гносеологического его значения есть дело будущего.

В индийской философии в число ортодоксальных учений (признающих авторитет Вед и называемых «астика») входят как теистические, так и атеистические школы. К неортодоксальным («настика») относятся только атеистические школы.

См. также 

 Агностический теизм
 Итсизм
 Деизм
 Нетеизм
 Ниришваравада
 Атеизм
 Антитеизм
 Пантеизм

Примечания

Литература 
 Ср. Schaden, «Über den Gegenzatz des theistischen und pantheistischen Standpunkts» (Эрланген, 1848);
 Mayer, «Theismus und Pantheismus» (Фрайбург, 1849);
 Кудрявцев-Платонов В. Д. «Из чтений по философии религии» (II-й т.; деизм, пантеизм, атеизм, теизм);
 Боголюбов Н. «Теизм и пантеизм» (Нижний Новгород, 1899);
 Соловьев Вл. «Оправдание добра».